Home är ett musikalbum av den nordamerikanska rockgruppen Deep Blue Something från 1995. Albumet innehåller deras hitlåt Breakfast at Tiffany's.

Låtlista

Externa länkar
Home (1995) på Discogs

Musikåret 1995